Kovalev, aussi Kovaliov (en ) ou Kovaleva, Kovaliova (féminin, ) est un patronyme russe :

 Alekseï Kovaliov, joueur de hockey sur glace russe ;
 Aleksandr Kovalev, céiste russe pratiquant la course en ligne ;
 Anna Kovalyova (1983-), gymnaste artistique russe ;
 Anton Kovalyov, joueur d'échecs canadien ;
 Ievgueni Kovalev, coureur cycliste russe ;
 Ivan Alexandrovitch Kovalev, coureur cycliste russe membre de l'Équipe cycliste Katyusha Continental Team ;
 Ivan Fiodorovitch Kovalev (1885-1965), conteur russe ;
 Ioulia Kovaliova (1987-), joueuse de volley-ball russe ;
 Nikolaï Kovalev, escrimeur russe ;
 Pavel Kovalev (1992-), patineur artistique franco-russe ;
 Sergey Kovalev (1983-), boxeur russe ;
 Sergueï Adamovitch Kovalev (1930-2021), militant russe pour les droits de l'homme ;
 Sergueï Nikititch Kovalev (1919-2011), concepteur russe des sous-marins nucléaires soviétiques ;
 Tatiana Kovaleva (1975-), gymnaste trampoliniste russe ;
 Vladimir Kovalev, patineur artistique soviétique.

Patronyme ukrainien
Patronyme russe